Морська корова (Hydrodamalis) — рід вимерлих травоїдних сиренських морських ссавців, до складу якого входять морська корова Стеллера (Hydrodamalis gigas), морська корова Куеста (Hydrodamalis cuestae) і морська корова Такікава (Hydrodamalis spissa). Викопний рід Dusisiren вважається сестринським таксоном Hydrodamalis: разом ці два роди утворюють підродину Hydrodamalinae. Вони були найбільшими представниками ряду Sirenia. Вони досягали до 9 метрів у довжину. Стеллерова морська корова була єдиним представником роду, який зберігся до наших часів, і, хоча раніше була велика кількість у північній частині Тихого океану, до середини 1700-х років її ареал був обмежений єдиною ізольованою популяцією навколо безлюдних Командорських островів. На стеллерову морську корову полювали через м'ясо, шкіру та жир торговці хутром, а також полювали аборигени північного узбережжя Тихого океану, що призвело до вимирання виду й роду через 27 років після відкриття. Морська корова Куеста разом із морською коровою Такікава, ймовірно, вимерли наприкінці пліоцену внаслідок початку льодовикових періодів і подальшого зменшення морських трав — їхнього основного джерела їжі.

Кладограма на основі дослідження Хітоші Фуруваші 2004 року

Примітки 

Сирени
Нещодавно вимерлі види